

Тобіганна Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсільванія
 Тобіганна — переписна місцевість, штат Пенсильванія